Weissermel ist der Familienname der folgenden Personen:
 Waldemar Weissermel (1870–1943), deutscher Geologe und Korallen-Paläontologe
 Klaus Weissermel (1922–1997), deutscher Chemiker und Manager

Siehe auch:
 Weißermel